Формализъм е течение в литературата и изкуствата, както и в критическите подходи, и подход в науки като лингвистика и други, който е характерен с фокусиране върху формата.

 Формализъм (литература)
 Формализъм (изкуство)
 Формализъм (лингвистика)